Jim Montgomery est le nom de :
 Jim Montgomery, un nageur américain ;
 Jim Montgomery, un joueur et entraîneur canadien de hockey sur glace.